Рахат Адилулы Усипханов (; 19 апреля 2001, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Арыс».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2019 году в составе клуба «Академия Онтустик».

В марте 2020 года стал игроком казахстанского клуба «Ордабасы». 18 июля 2021 года в матче против клуба «Жас-Сункар» дебютировал в кубке Казахстана.

В начале 2022 года подписал контракт с клубом «Туран». 26 июня 2022 года в матче против клуба «Каспий» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:0), выйдя на замену на 82-й минуте вместо Санжара Сатанова.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Академия Онтустик»
Игроки ФК «Ордабасы-2»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Арыс»